Perdika (griechisch πέρδικα ‚Rebhuhn‘) steht für folgende geographischen Objekte in Griechenland.

 Perdika (Dodoni), Ortschaft der Gemeinde Dodoni, Region Epirus
 Perdika (Georgios Karaiskakis), Ortschaft der Gemeinde Georgios Karaiskakis, Region Epirus
 Perdika (Igoumenitsa), Dorf und Gemeindebezirk der Gemeinde Igoumenitsa, Region Epirus
 Perdika (Almyros), Dorf der Gemeinde Almyros, Region Thessalien
 Perdika (Ägina), Dorf auf Ägina, Region Attika
 Perdika, Berggipfel, siehe Giona (Berg)